Yicheng Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yicheng Xian (härad i Kina), Shanxi, 
 Yicheng Shi, härad, Hubei, 

Robotskapade Kinaförgreningar